Professional Darts Corporation (PDC) — профессиональная корпорация дартса, созданная в Великобритании в 1992 году.

Предыстория 
Когда группа ведущих профессиональных дартсменов отделилась от Британской Организации дартса (BDO), была организована корпорация, в то время называющаяся World Darts Council (WDC). Председателем PDC является Барри Хирн — опытный спортивный промоутер. PDC проводит регулярно ежегодные соревнования, которыми являются чемпионат мира, чемпионат Европы, UK Open, Las-Vegas Desert Classic, World Matchplay и другие. Она также руководит своей собственной рейтинг-системой, называемой Order of Merit, основанной на выступлениях игроков.

История 

В 1980-х профессиональный дартс в Британии потерял большую финансовую поддержку и внимание со стороны телевидения. С 1989 единственным телевизионным турниром по дартс был Embassy World Championship. Некоторые игроки понимали, что руководящий орган делает недостаточно для привлечения новых спонсоров и большого телевизионного охвата дартса.</span> <span>В результате, 16 профессиональных игроков, включая всех предыдущих чемпионов мира BDO, которые все еще продолжали активную карьеру, создали свою собственную организацию дартс, так называемый "Всемирный совет дартс" (WDC), в январе 1992 года. Они хотели назначить PR консультанта, чтобы популяризировать игру. В 1993 году был проведён последний розыгрыш Embassy World Championship, который стал последним единым чемпионатом мира. Игроки из WDC объявили, что если они покидают BDO, вступая в турниры PDC, они больше не смогут принять участие в турнирах Embassy. BDO взяла на себя инициативу о запрете игроков-повстанцев, играющих в стране и даже угрожала дисквалифицировать любых игроков, которые примут участие в выставочных матчах с игроками WDC.

Телевизионное освещение 
После первого телевизионного турнира с участием игроков WDC в 1992, спутниковым вещателем Sky Sports был подписан контракт о показе трёх PDC турниров каждый год. В целях извлечения выгоды от своих инвестиций, канал представил несколько новых методов для более интересного охвата соревнований для болельщиков. В отличие от Чемпионата мира BDO, права на который распространялись через общегосударственный канал, Sky Sports выделил канал, посвященный PDC турнирам, матчи которых должны были быть охвачены максимально.

Турниры, проводимые PDC 
 Чемпионат мира PDC
 Чемпионат Европы
 Премьер-лига
 World Matchplay
 Командный чемпионат мира по дартсу

Примечания 

Дартс
Спортивные организации Великобритании